John Hearne ist der Name folgender Personen:

* John Edgar Colwell Hearne (1926–1994), kanadischer Schriftsteller jamaikanischer Herkunft
 John J. Hearne (1893–1969), irischer Diplomat und Jurist
 John Michael Hearne, schottischer Musikverleger und Musiker
 John Thomas Hearne (auch Jack Hearne; 1867–1944), englischer Cricketspieler
 John William Hearne (auch Jack Hearne oder Young Jack; 1891–1965), englischer Cricketspieler